АМС (на кирилица) може да означава:
 Автоматична междупланетна станция – безпилотен космически апарат;
 Алфа-магнитен спектрометър – уред за изучаване на космическите лъчи;
 Алианс за мир и свобода – крайнодясна европейска партия.